Граф Ганс Вильгельм Александр фон Каниц (; ) — германский политический деятель.

Член прусской палаты депутатов и германского рейхстага, принадлежал к германской консервативной партии, выступал в защиту покровительственного таможенного тарифа и интересов сельского хозяйства и противником торговых договоров. Опубликовал «Суждения о пошлинах на зерно» (; Берлин, 1879); «Das Wirthschaftsprogramm des Reichskanzlers» (Берл. 1879); «Die preuss. Ostprovinzen und die Zollreform» (1880).

Примечания

Ссылки 
 

Политики Германии
Графы Германии